Onykia är ett släkte av bläckfiskar. Onykia ingår i familjen Onychoteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Onykia